Alain David peut désigner :
 Alain David (1932-2022), athlète français ;
 Alain David (1939-2020), acteur français ;
 Alain David (1949-), homme politique français.